Dakgoot
Goot (rivier), riviertje in de Nederlandse provincie Overijssel (vertakking van de IJssel)
Synoniem voor geul of sleuf 
Goot (wegenbouw)
Een molgoot in de wegenbouw